École nationale de l'aviation civile
  (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile)
  (ENaC - cf. Canal_sodium#.C3.89pith.C3.A9liums)